Slovo šrot může znamenat:

 drcené plodiny
 drcené zrní z obilí
 rozdrcené plody z luštěnin
 krmná směs či krmivo pro hospodářská zvířata vyrobené z drceného obilí s přídavkem pokrutin a dalších krmných doplňků
 rozdrcený slad

 kovový šrot – odpad používaný pro recyklaci kovů v hutnictví 
 drobné ocelové kuličky k vrtání do hornin – takzvané „vrtání na šrot“ nebo také „vrtání šrotem“

Externí odkazy